

События 
 706/707 — Арабы под командованием Маслама ибн Абдул-Малика напали на хазарские селения около Дербента.
 706 — поход Кутейбы ибн Муслима на Пайкенд.
 706 — в Египте арабский язык сделан официальным административным языком.
 Началось строительство монастыря Санкт Одилиенберг в Нидерландах, ставшего одним из центров христианизации территорий Нижнего Мааса и Нижнего Рейна.

Родились 
 Аль-Валид II ибн Язид — омейядский халиф.
 Косма Маюмский — византийский церковный поэт VIII века.
 Телериг — правитель Болгарии с 768 по 777 год.
 Хань Гань — китайский художник эпохи Тан.

Скончались 
 Бонит Клермонтский — святой епископ Клермонский.
 Бруде IV — король пиктов в 696—706 годах.
 Гизульф I (герцог Беневенто).
 Корвул (герцог Фриуля).
 15 февраля — Леонтий (византийский император).
 15 февраля — Тиверий III, византийский император.
 Феодосий (герцог Неаполя).
 Эбрульф Ушский — Святой Эбрульф.

См. также